Кристофер Уэссон Бош (; родился 24 марта 1984 года в Далласе, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, центровой. Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» в 2012 и 2013 годах. Член баскетбольного зала славы с 2021 года.

Биография 
Бош успешно выступал за команду средней школы Линкольна, привёл её к победе в чемпионате штата, был назван лучшим баскетболистом штата и всех США среди школьников. После окончания школы учился в Технологическом институте Джорджии, где изучал графический дизайн и менеджмент, а также выступал за университетскую баскетбольную команду «Йеллоу Джекетс». Оставил университет после первого года учёбы, чтобы выступать в НБА. В 2003 году был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Торонто Рэпторс», после первого сезона был включён в сборную новичков НБА. Очень быстро стал лидером «Рэпторс», а после ухода Винса Картера в «Нью-Джерси Нетс» в 2005 году стал капитаном команды. В 2010 году, став свободным агентом, подписал контракт на шесть лет с клубом «Майами Хит», на сумму 107 миллионов долларов США. Семь раз принимал участие в матче всех звёзд (2006—2012), в 2007 году был включён во вторую пятёрку символической сборной всех звёзд НБА. В 2002 году выступал за юниорскую сборную США, в составе которой становился бронзовым призёром чемпионата мира. С 2006 года выступает за сборную США, в её составе бронзовый призёр чемпионата мира ФИБА 2006 года и олимпийский чемпион 2008 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте NBA
 Профайл Криса Боша на www.sports.ru
 Профайл Криса Боша на ruBasket.com
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Майами Хит»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Технологического института Джорджии
Тяжёлые форварды